МГТУ:

 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (бывш. МВТУ, МММИ, ИМТУ, МРУЗ)
 Магнитогорский государственный технический университет
 Марийский государственный технический университет
 Московский государственный текстильный университет им. А. Н. Косыгина
 Московский государственный технический университет гражданской авиации
 Московский государственный технологический университет «Станкин»
 Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики
 Московский государственный технический университет «МАМИ»
 Мурманский государственный технический университет
 Майкопский государственный технологический университет

 МГТУ (волейбольный клуб)
 МГТУ (регбийный клуб)